Der Mitropapokal 1984/85 war die 44. Auflage des Fußballwettbewerbs. Iskra Bugojno gewann den in einer Gruppenphase ausgespielten Wettbewerb.

Gruppenphase 

|}

Siehe auch 
 Europapokal der Landesmeister 1984/85
 Europapokal der Pokalsieger 1984/85
 UEFA-Pokal 1984/85

Weblinks 
 Details zum Wettbewerb 1984/85 auf www.rsssf.com

1984/85
Fußballsaison 1984/85